Суперінтенда́нт (— мати над чимось нагляд) — головний завідувач духовної області або округу, у протестантів () — чин, сан або посада: наглядач, контролер; підкорявся генерал-суперінтенданту (генеральному суперінтенданту); також назва низки посад та рангів у державних органах та приватних підприємствах.

Державні посади 
 Суперінтендант — в дореволюційній Франції державний секретар (статс-секретар), глава державного відомства:
 Суперінтендант фінансів — голова фінансового відомства; з 1661 — генеральний контролер фінансів;
 Суперінтендант королівських будівль; XVI—XVII століття).
 Суперінтендант — виборний голова провінційної ради в Новій Зеландії в 1853—1876 роках.
 Суперінтендант — ранг у поліції в англомовних країнах та у деяких колишніх колоніях Великої Британії
 Суперінтендант — ранг у пожежній службі в англомовних країнах та у деяких колишніх колоніях Великої Британії
 Суперінтендант — входить до тюремної служби в англомовних країнах та у деяких колишніх колоніях Великої Британії
 Суперінтендант — адміністратор навчального закладу в англомовних країнах та у деяких колишніх колоніях Великої Британії
 Суперінтендант — звання у ВПС США
 Суперінтендант — директор, координатор або планувальник у лікарнях або клініках в англомовних країнах та у деяких колишніх колоніях Великої Британії

Релігійні організації 
 Суперінтендант — сан старшого лютеранського пастора, на кшталт протопопа чи благочинного
 Суперінтендант — у православних духовних академіях наглядач за благочинністю вихованців
 Суперінтендант — в євангелічних країнах виконавець регулярної візитації церков

Інші значення 
 Суперінтендант Військової академії США — звання начальників американської військової академії Вест-Пойнт.